Evan est un prénom masculin d'origine celte.

Prénom

Variantes du prénom 
Euan, Euen, Évan, Évane, , Évann, Évanne, Évans, , , , , Evo, Evon, Evyn, , Ewen, Ewy, , , , , etc.

Patronyme 

 Hugh Evan-Thomas (1862-1928), amiral britannique ;
 Jared Evan (1988-), rappeur, auteur-compositeur, producteur, interprète de rap/hip-hop alternatif américain ;
 John Evan (ou parfois John Evans) (1948-), pianiste britannique.

Toponyme 

 Evan, ville américaine dans le Minnesota.

Oeuvre 

 Evan tout-puissant, film américain réalisé par Tom Shadyac et sorti en 2007.

Homonymie de prénom